

Sigle 
 Dagens Industri – quotidiano finanziario svedese
 Decreto Interministeriale
 Direzione Italia – partito politico italiano
 Diabetes insipidus – diabete insipido
 Dirección de Inteligencia – servizio segreto civile cubano

Aeronautica 
 Albatros D.I – biplano monomotore da caccia della Albatros Flugzeugwerke

Codici 
 DI – codice vettore IATA di dba
 DI – codice ISO 3166-2:AL del Distretto di Dibër (Albania)
 DI – codice ISO 3166-2:GN di Dinguiraye (Guinea)
 DI – codice ISO 3166-2:TL di Dili (Timor Est)

Elettronica 
 Direct Injection Box – dispositivo elettronico utilizzato in ambito musicale

Mineralogia 
 Di – abbreviazione di diopside

Musica 
 D.I. – gruppo musicale hardcore punk statunitense

Altro 
 Dì – parte del giorno
 Di – comune del Burkina Faso
 Di – gruppo etnico della Cina 
 Lady Di – soprannome della Principessa Diana del Galles
 Di – antica tribù barbarica cinese risalente al 700-500 a.C. circa.
 DI – cinquecentouno nel sistema di numerazione romano

Note

Altri progetti